Летняя Универсиада 2007 стала XXIV летней Универсиадой. Она прошла в Бангкоке (Таиланд) с 8 по 18 августа 2007 года. На проведение Универсиады также претендовали Монтеррей (Мексика) и Познань (Польша).

Символ универсиады

Виды спорта 
В ходе Универсиады были проведены соревнования по 18 видам спорта.

  Бадминтон
  Баскетбол
 Водные виды спорта:
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Волейбол
 Гимнастика:
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Гольф
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Софтбол
  Стрельба
  Теннис
  Тхэквондо
  Фехтование
  Футбол

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Летней Универсиады 2007 в Архиве Интернета

Летняя Универсиада 2007